Дже́нна Дже́ймсон (; урождённая Дже́ннифер Мари́ Массо́ли (); 9 апреля 1974, Лас-Вегас, Невада) — американская фотомодель и предприниматель, а также бывшая порноактриса, обладательница неофициального титула «Королева порноиндустрии». За свою карьеру в порноиндустрии снялась в 192 фильмах и ещё в четырёх выступила в качестве режиссёра, получила более 20 наград за съёмки в фильмах для взрослых, а также получила особое почётное членство в двух главенствующих порнографических организациях — X-Rated Critics Organization (XRCO) и Adult Video News (AVN).

Дженна начала сниматься в фильмах эротического характера в восемнадцатилетнем-девятнадцатилетнем возрасте в 1993 году, перед этим поработав в качестве стриптизёрши и модели. В 1996 году она становится обладательницей трёх премий в категории «Лучшая начинающая актриса» по версии трёх разных порностудий.

В 2000 году Дженна совместно с американским бизнесменом и порноактёром Джеем Грдиной (псевдоним Джастин Стерлинг), за которого впоследствии она выходит замуж, основала свою компанию по производству порнографических материалов под названием ClubJenna. Дженна также вела реалити-шоу Jenna's American Sex Star, которое шло с 2005 по 2006 годы на платном телеканале Playboy TV.

Биография

Ранняя жизнь 
Дженнифер Мари Массоли родилась в Лас-Вегасе (штат Невада). Её отец, Лоуренс Массоли, италоамериканец по происхождению, служил полицейским в Лас-Вегасе, позже — руководителем программы на станции KSNV-DT. Её мать, Джудит Брук Хант, танцевала в отеле Tropicana Resort & Casino в шоу, поставленных арт-холлом Folies Bergère. Её мать умерла от меланомы 20 февраля 1976 года, за два месяца до второго дня рождения своей дочери. После смерти Джуди родственники с её стороны прекратили общение с овдовевшим зятем, сам же Лоуренс был полностью разорен, поскольку долгие годы отдавал зарплату и полученные кредиты на лекарства для жены. После смерти матери Дженнифер все имущество Массоли было конфисковано, а Лоуренсу с двумя детьми (Дженнифер и её старшим братом Тони) пришлось перебраться жить в трейлер. Несколько лет затем они перемещались с места на место вместе с бабушкой — матерью отца.

В детстве Дженнифер нередко принимала участие в конкурсах красоты и брала уроки балета.

В автобиографии Джеймсон пишет, что в октябре 1990 года, когда ей было 16 лет, её избили камнями и изнасиловали четверо парней. Там же она утверждает, что была изнасилована во второй раз в том же возрасте дядей-байкером своего парня Джека, Проповедником. После случившегося Дженна предпочла ничего не говорить отцу и оставить его дом, сбежав со своим парнем Джеком и тем самым начав свои первые серьёзные отношения.

Джек был татуировщиком и стал первым, кто сделал Дженне первую серию татуировок, одна из которых впоследствии стала её товарной маркой — двойное сердце на правой ягодице. В дальнейшем её брат Тони добавил к рисунку надпись «Heart Breaker» — «Разбивающая сердца».

Ранняя карьера 

Ещё не окончив школу, Массоли пыталась последовать карьере своей матери и стать танцовщицей, но многие студии отказывали ей за неимением требуемых данных, такими как высокий рост. Она была занята в шоу Vegas World, но покинула проект после двух месяцев, так как, по её заявлению, график был невыносим, а зарплата слишком мизерная.

Её парень Джек уговорил её взяться за профессию стриптизёрши, несмотря на несовершеннолетие. Уже в 1991 году она начинает танцевать в стрип-клубах Лас Вегаса, используя поддельные документы. После того, как ей отказали в работе в стрип-клубе Crazy Horse Too из-за брекетов на её зубах, она сняла их плоскогубцами и была принята в клуб. Спустя шесть месяцев Дженна уже зарабатывала по $2000 за ночь, при этом ещё не окончив школу.

Её первое сценическое имя было «Jennasis» (Дженесис — созвучно с названием первой библейской книги о сотворении мира «Genesis» — «Бытие»). В процессе выбора имени «Дженна Джеймсон», она оставила Дженна как своё первое имя, а в поисках фамилии она пролистала всю телефонную книжку, но, так и не найдя ничего подходящего, остановила свой выбор на Джеймсон, как название виски, который она пьёт. Этим именем она воспользовалась впервые, будучи эротической моделью.

Немного позднее в 1991 году Дженна начала позировать голой для фотографа Сьюз Ренделл, надеясь попасть в Penthouse. Джеймсон получала по $300 в день, не имея права на снимки. Затем её фотографии попали в разные мужские издания под разными именами. После этого Дженна прервала работу с Ренделл, чувствуя, что та лишь наживается на ней.

Ещё учась в школе, Дженна начала принимать наркотики — кокаин, ЛСД и метамфетамины, уподобляясь своему брату, который сидел на героине. У неё развилось отвращение к еде, она перестала есть и стала быстро терять в весе. Она перестала быть моделью. В 1994 году Джек оставил Дженну, которая к тому времени уже весила менее 35 кг. Вернувшись в Реддинг, Калифорния, к своему отцу, она была уверена, что закончила свою карьеру в эротике.

Порнографическая карьера 
Джеймсон вспоминала, что начала сниматься в порнофильмах в отместку за неверность своего бойфренда Джека. Она впервые появилась в эротическом фильме в 1993 году, в неоткровенном софткоре Эндрю Блейка с подружкой Ники Тайлер, с которой она вместе позировала для Сьюзи Ренделл. Её первый порнографический фильм был снят Рэнди Уэстом (Up and Cummers 10 и Up and Cummers 11, 1994). Дженна быстро добилась признания и вскоре появилась в нескольких других порнографических фильмах. В начале своей карьеры она дала себе обещание никогда не сниматься в сценах анального секса и двойного проникновения. Она также никогда не снималась в сценах межрасового секса с мужчинами. Вместо этого, её козырем стали оральные сцены, где половой член был смазан исключительно слюной.

Первые свои грудные имплантаты Дженна сделала 28 июля 1994 года. Так, в том же году у неё было 2 набора имплантатов грудных и один подбородковый.

В 1994 году, после курса реабилитации, проведя несколько недель с отцом и бабушкой, Джеймсон переехала в Лос-Анджелес, чтобы жить с Никки Тайлер. Она вновь начала работать моделью, а в 1995 году получила благословение отца на работу в порноиндустрии. После этого её первым фильмом стал «Silk Stockings». В том же году она подписывает контракт с киностудией Wicked Pictures. Контракт принёс Джеймсон 6000 долларов США за каждый из восьми фильмов в свой первый год. Её первым крупно-бюджетным фильмом стал Blue Movie (1995), где она исполняла роль репортёрши, пробирающейся на съёмки порноленты. Фильм получил много наград AVN Awards. В 1996 году она получила награды с трёх самых важных порноакадемий: XRCO Best New Starlet award (Новая Восходящая Звезда), the AVN Best New Starlet Award, и the Fans of X-Rated Entertainment (FOXE), а также Video Vixen award. Она была первая, кто выиграла все три награды.

К 2001 году Дженна Джеймсон зарабатывала по 60 000$ в день. Также она ещё и танцевала пару недель в месяц, получая за ночь по 8 000$. В 2002 году появляется в клипе Эминема «Without Me». В том же году подарила свой образ героине игры Grand Theft Auto: Vice City — Кенди Сакс, которая также была порноактрисой.

С ноября 2005 года у Джеймсон появилось своё шоу Playboy TV’s Jenna’s American Sex Star, где девушки соревновались между собой за право пройти конкурсное шоу и получить заветный контракт на съёмку фильма на студии ClubJenna.

В 2007 году Дженна сняла свои грудные имплантаты. Тем самым размер её груди уменьшился с четвёртого до третьего. Она заявила также, что закончила сниматься в порнофильмах, но не оставит работу в ClubJenna, которая приносила ей по 30 000 000$ в год. В 2008 году она сообщила, что более не будет появляться в порно в любом его виде.

Книги

Автобиография 
Автобиография Дженны Джеймсон «Заниматься любовью как порнозвезда» была опубликована 17 августа 2004 года. Она была написана в соавторстве с журналистом Нилом Страуссом, автором статей в The New York Times и Rolling Stone. Книга стала абсолютным бестселлером, продержавшись шесть недель в списке бестселлеров The New York Times. Автобиография также выиграла в 2004 году премию XRCO Award в номинации «Mainstream’s Adult Media Favorite».

Книга охватывает всю биографию актрисы с момента встречи её родителей и до свадебных фотографий второго брака. В ней содержатся подробности, описывающие её два изнасилования, наркоманию, несчастный первый брак, а также многочисленные связи с мужчинами и женщинами. Повествование от первого лица сопровождается фотографиями из личного архива, детскими дневниковыми записями, интервью с членами семьи и комиксами.

Роман 
В апреле 2013 года Джеймсон объявила, что работает над художественным эротическим романом под названием «Сахар» (). Он был написан в соавторстве с Хоуп Тарр (Hope Tarr) и опубликован издательством Skyhorse Publishing. Выпущен 21 октября 2013 года.

Бизнес 
В 2000 году Джеймсон и Грдина создали компанию по производству порнографии ClubJenna. ClubJenna.com был одним из первых порнографических сайтов, который предоставлял не только фотографии и видео, но и также откровенные дневники, советы для укрепления отношений и даже конфиденциальную информацию об акциях платным подписчикам. Сайт оказался рентабельным уже на третью неделю после своего запуска. Позднее он стал координировать мультимедийную сферу порнографии, во-первых, путём администрирования других сайтов порнозвезд, во-вторых, в 2001 году на нём был запущен выпуск новых порнографических фильмов.

Изначально Club Jenna представлял фильмы, в которых появление Дженны было ограничено сценами секса с другими женщинами или с Грдиной, который появлялся на экране под именем Джастин Стерлинг. Первый фильм ClubJenna, Briana Loves Jenna (2001), выпущенный совместно с Vivid, обошёлся в $280000 и собрал более $1 млн в течение одного года. Картина выиграла две номинации AVN Awards — «Лучшая продажа года» и «Лучший прокат года». Фильм рекламировался как «первая гетеросексуальная сцена Дженны в течение 2 лет». Грдина утверждал, что продажи фильмов Джеймсон в среднем составляли 100000 экземпляров, по сравнению с заурядными порнографическими фильмами, которые продавались по 5000. С другой стороны, он также признал, что на съёмки их фильмов уходило до двенадцати дней, по сравнению с одним днём для других порнографических фильмов.

В январе 2009 в интервью с Уильямом Шатнером, Джеймсон признавалась, что она была близка к покупке журнала Пентхаус, когда издатель Боб Гуччионе объявил о реорганизации своего бизнеса (что произошло в августе 2003 года), но это намерение было сорвано, когда кто-то другой неожиданно скупил все акции.

В 2004 году Club Jenna расширил своё производство и стал выпускать фильмы с другими актрисами в главных ролях — Кристал Стил, Джесси Капелли, Маккензи Ли, Эштон Мур и София Росси. В 2005 году Джеймсон срежиссировала свой первый фильм, Provocateur, который был выпущен как Jenna’s Provocateur в сентябре 2006 года. Распространением и продажей картины занималась компания Vivid Entertainment, которую журнал «Форбс» как-то назвал «крупнейшим компанией по производству взрослого кино».

Club Jenna был запущен как семейный бизнес, с сестрой Grdina’s, Крис, как вице-президент, отвечающий за мерчандайзинг. В 2005 году доход Club Jenna оценивался в $30 миллионов.

Личная жизнь 

Дженна является бисексуалкой: по её словам, она переспала более чем со 100 женщинами и 30 мужчинами вне экрана. Среди которых были Мэрилин Мэнсон, Томми Ли, Дэйв Наварро. Поначалу она заявила себя лесбиянкой и долгое время состояла в лесбийских отношениях с порноактрисой Никки Тайлер. После расставания с ней, Джеймсон объявила себя «100% гетеросексуалкой».

20 декабря 1996 года Дженна вышла замуж за порноактера и режиссёра Бреда Армстронга (Родни Хопкинс), прожили вместе 10 недель и разошлись в марте 1997 года, однако официально развод был оформлен лишь в марте 2001 года.

Летом 1998 года Дженна встретила порнорежиссёра Джея Грдину, который стал её единственным секс партнером-мужчиной на экране. Они обручились в декабре 2000 года, хотя Дженна ещё была официально замужем за Бредом Армстронгом, а 22 июня 2003 года они поженились. Пара обосновалась в Скоттсдейл, Аризона в особняке площадью 620 м². и ценой в $2 миллиона.

В 2004 году, когда Дженна была беременна, у неё диагностировали рак кожи. Несмотря на успешную операцию, у Дженны случился выкидыш. Даже экстракорпоральное оплодотворение не помогло ей забеременеть снова. Эти и другие проблемы, в конце концов, и разрушили её второй брак. 12 декабря 2006 года Дженна подала на развод.

В 2006 году Дженна начала встречаться с бойцом смешанных единоборств и бывшим чемпионом UFC Тито Ортисом, с которым познакомилась в MySpace. 16 марта 2009 года она родила двух мальчиков, которых назвали Джесси Джеймсон Ортиз () и Джоурни Джетт Ортиз ().

26 апреля 2010 года новостные агентства сообщили, что Тито Ортис арестован по подозрению в домашнем насилии, а Дженна забрала детей и уехала. На распространённых фотографиях у неё была забинтована рука. Позже Ортис был выпущен под залог 25 000$ и на специально созванной конференции заявил, что обнаружил у Джеймсон некий наркотический препарат из группы опиатов. Джеймсон позже призналась, что Ортис её не бил, а травму руки она получила в ходе их ссоры.

В дальнейшем выяснилось, что неизвестным препаратом оказался «Оксиконтин», препарат группы опиатов, применяемый для обезболивания. Тест на наркотики не выявил в крови Джеймсон следов их употребления. Таблетки, найденные Ортисом, были куплены давно и не использовались. Пара объявила, что произошедший инцидент — всего лишь недоразумение, и что против Ортиса не будет выдвинуто обвинений. Через неделю они вновь стали жить вместе. В марте 2013 года пара окончательно распалась.

6 апреля 2017 года Дженна родила третьего ребёнка от Лиора Биттона — дочь Бател Лу Биттон.

В начале 2022 года Дженна рассказала, что у нее необъяснимая мышечная слабость и она "не может ходить". Только в июле она сообщила об улучшении самочувствия: "Я чувствую себя лучше. Я могу ходить довольно хорошо."

Награды 
 1995 The X-Rated Critics Organization XRCO — Лучшая восходящая звезда, актриса года
 1996 Hot d'Or — Лучшая новая американская актриса, Лучшая американская актриса
 1996 AVN Best New Starlet Award, AVN Awards for Best Actress (Video) — Wicked One, Best Couples Sex Scene (Film) — Blue Movie (c T.T. Boy)
 1996 Fans of X-Rated Entertainment (FOXE) Video Vixen
 1997 AVN Award for Best Couples Sex Scene (Film) — Jenna Loves Rocco (c Rocco Siffredi), Best Couples Sex Scene (Video) — Conquest (c Vince Vouyer)
 1997 Hot d’Or — Лучшая американская актриса
 1997 FOXE Female Fan Favorite
 1998 AVN Award for Best All-Girl Sex Scene (Film) — Satyr (с Missy)
 1998 Hot d’Or Лучшая американская актриса — Sexe de Feu, Coeur de Glace
 1998 FOXE Female Fan Favorite
 1999 Hot d’Or Лучший американский фильм — Flashpoint
 2003 AVN Award for Best All-Girl Sex Scene (Video) — I Dream of Jenna (with Autumn and Nikita Denise)
 2003 G-Phoria Award for Лучший голос — Grand Theft Auto: Vice City
 2003 XRCO Award Лучшая Girl/Girl сцена — My Plaything: Jenna Jameson 2 (с Carmen Luvana) (presented August 19, 2004)
 2004 AVN Award for Best Interactive DVD — My Plaything: Jenna Jameson 2 (Digital Sin)
 2004 XRCO Hall of Fame, XRCO Award for Mainstream’s Adult Media Favorite — for How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale
 2005 AVN Award for Best Actress (Film) — The Masseuse, Best All-Girl Sex Scene (Film) — The Masseuse (с Саванной Сэмсон), Best Couples Sex Scene (Film) — The Masseuse (с Justin Sterling)
 2006 AVN Hall of Fame, AVN Awards for Best Supporting Actress (Film) — The New Devil in Miss Jones, Best All-Girl Sex Scene (Film) — The New Devil in Miss Jones (с Саванной Сэмсон), Crossover Star of the Year
 2006 °F.A.M.E. Awards for Hottest Body, Favorite Adult Actress
 2006 Temptation Hall of Fame, Temptation Awards for Best Supporting Actress (Film) — The New Devil in Miss Jones, Best All-Girl Sex Scene (Film) — The New Devil in Miss Jones (с Саванной Сэмсон), Temptress of the Year
 2006 Added to Adult Star Path of Fame in Edison, New Jersey.
 2006 XBIZ Award — Businesswoman of the Year
 2007 AVN Award for Crossover Star of the Year
 2007 °F.A.M.E. Award for Favorite Performer of All Time

Фильмография

Мейнстримовое кино 
 1997 — Части тела / Private Parts — Мэнди
 1999 — Лузер / Dirt Merchant — Holly So Tightly
 2000 — Детектив Нэш Бриджес / Nash Bridges — Дженна / судья (серии «Hit and Run» и «Skin Trade»)
 2001 — Гриффины / Family Guy — играет себя (серия «Brian Does Hollywood»)
 2003 — Самайн / Evil Breed: The Legend of Samhain — Дженни
 2008 — Зомби-стриптизёрши / Zombie Strippers — Кэт
 2010 — Как заняться любовью с женщиной / How to Make Love to a Woman — играет себя
 2014 — Сыны анархии / Sons of Anarchy — порноактриса (серия «Playing with Monsters»)
 2017 — В центре внимания / Limelight — Скарлетт Питерс

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Телеведущие США
Эротические фотомодели США
Penthouse Pets
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы NightMoves
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Vivid Girls
Стриптизёрши